Сен-Філібер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Філібер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан